Die Village Open 2006 fanden vom 9. bis 12. Oktober 2006 in New York City in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2006/07 und gehörte zur Wertungskategorie 5 Star. Das Turnier wurde erstmals ausgetragen und war mit 85.000 US-Dollar dotiert.

David Palmer setzte sich im Endspiel gegen Mohd Azlan Iskandar mit 11:6, 11:9 und 11:8 durch.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Julian Illingworth einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2006/07
Squashturnier in New York City